900-serie Euskotren, een type metrostel van de Baskische spoorwegmaatschappij Euskotren
 NS 900 (stoomlocomotief), een type stoomlocomotief van de Nederlandse Spoorwegmaatschappij NS
 Volvo 900-serie, een automodel van het Zweedse automerk Volvo